El Torneig d'Hobart 2017, també conegut com a Hobart International 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 14 de gener de 2017 al Domain Tennis Centre de Hobart, Austràlia.

La tennista belga Elise Mertens va guanyar el primer títol de la seva carrera i ho va aconseguir estant classificada més enllà del Top 100 i venint de la fase prèvia.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2017
WTA Tour 2017